Па́вел Гри́щенко:
 Грищенко, Павел Александрович (род. 1990) — украинский футболист.
 Грищенко, Павел Яковлевич (1921—1997) — старший сержант, Герой Советского Союза.